Алексей Голиков:
 Голиков, Алексей Павлович (1922—2002) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Голиков, Алексей Петрович (1921—2017) — советский и российский терапевт, академик РАН (2013).